El término Live in Moscow puede referirse a:
Live in Moscow, un álbum en directo de Asia.
Live in Moscow, un álbum en directo de Stone Sour.